Заподија има више значења:

 Заподија (Трајан), насеље у округу Бакау у Румунији
 Заподија (Колонешти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Заподија (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији